Веденяпино — название населённых пунктов.

Россия 
 Веденяпино — село в Спасском районе Пензенской области.
 Веденяпино — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Веденяпино — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Веденяпино — разъезд (тип населённого пункта) в Пачелмском районе Пензенской области.
 Веденяпино — село в Теньгушевском районе Мордовии.